Клои Грејс Морец (; Атланта, Џорџија, 10. фебруар 1997) америчка је глумица и манекенка.

Глумом је почела да се бави 2004. године када је имала седам година. Широј публици најпознатија је по улози Минди Макриди/Опаснице у филму Фајтер из 2010. године и наставку Фајтер 2 из 2013. године. Такође је позната по главним улогама у хорорима Пусти ме унутра (2010), Кери (2013), као и драми Ако останем (2014). Значајне споредне улоге тумачила је у комедијама 500 дана лета (2009) и Мрачне сенке (2012), драми Иго (2011) и акционом трилеру Праведник (2014).

Филмографија 

|-
|2005.|| Срце посматрача ||-{Heart of the Beholder}-||Моли||
|-
|2005.|| Амитивилски ужас ||-{The Amityville Horror}-||Челси Лац||
|-
|2005.|| Данас умиреш ||-{Today You Die}-||девојчица у болници||
|-
|2006.|| Кућа велике маме 2 ||-{Big Momma's House 2}-||Кери||
|-
|2006.|| Соба 6 ||-{Room 6}-||Мелиса Норман||
|-
|2006.|| Опаке стварчице ||-{Wicked Little Things }-||Ема Тјуни||
|-
|2008.|| Трећи ексер ||-{The Third Nail}-||Хејли||
|-
|2008.|| Око ||-{The Eye}-||Алиша||
|-
|2008.|| Кућа покера ||-{The Poker House}-||Ками||
|-
|2008.|| Муња ||-{Bolt}-||млада Пении (глас)||
|-
|2009.|| 500 дана лета ||-{(500) Days of Summer}-||Рејчел Хенсен||
|-
|2009.|| Незаборављено ||-{Not Forgotten}-||Тоби Бишоп||
|-
|2010.|| Чек и чаробни пасуљ ||-{Jack and the Beanstalk}-||Џилијан||
|-
|2010.|| Грегов дневник ||-{Diary of a Wimpy Kid}-||Анџела Стидман||
|-
|2010.|| Фајтер ||-{Kick-Ass}-||Минди Макриди/Опасница||Награда Емпајер за најбољег новајлију
МТВ филмска награда за највеће глумачко откриће
номинација - МТВ филмска награда за најбољу тучу
|-
|2010.|| Пусти ме унутра ||-{Let Me In}-||Еби||Награда Емпајер за најбољег новајлију
Награда Сатурн за најбољег младог глумца/глумицу
|-
|2011.|| Провинцијалка ||-{Hick}-||Лули Макмален||
|-
|2011.|| Тексашка поља смрти ||-{Texas Killing Fields}-||Ен Слиџер||
|-
|2011.|| Иго ||-{Hugo}-||Изабел||номинација - Награда Сатурн за најбољег младог глумца/глумицу
|-
|2012.|| Мрачне сенке ||-{Dark Shadows}-||Каролин Стодард||номинација - Награда Сатурн за најбољег младог глумца/глумицу
|-
|2012.|| Филм 43 ||-{Movie 43}-||Аманда||
|-
|2013.|| Фајтер 2 ||-{Kick-Ass 2}-||Минди Макриди/Опасница||
|-
|2013.|| Кери ||-{Carrie}-||Кери Вајт||Награда Сатурн за најбољег младог глумца/глумицу
|-
|2013.|| Најтраженији Мапети ||-{Muppets Most Wanted}-||достављачица новина||камео
|-
|2014.|| Кажи кад ||-{Laggies}-||Аника||
|-
|2014.|| Облаци Силс Марије ||-{Clouds of Sils Maria}-||Џо-Ен Елис||
|-
|2014.|| Ако останем ||-{If I Stay}-||Мија Хол||
|-
|2014.|| Праведник ||-{The Equalizer}-||Тери||номинација - Награда Сатурн за најбољег младог глумца/глумицу
|-
|2014.|| Прича о принцези Кагуји ||-{The Tale of Princess Kaguya}-||Кагуја||енглеска синхронизација
|-
|2015.|| Мрачна места ||-{Dark Places}-||млада Диондра Верцнер||
|-
|2016.|| Пети талас ||-{The 5th Wave}-||Каси Саливан||
|-
|2016.|| Лоше комшије 2 ||-{Neighbors 2: Sorority Rising}-|| Шелби||
|-
|2016.|| Новембарски криминалци ||-{November Criminals}-||Фиби||
|-
|2016.|| Ватрени мозак ||-{Brain on Fire}-|| Сузана Калан||
|-
|2018.|| Суспирија ||-{Suspiria}-|| Патриша „Пет” Хингл ||
|-
|2019.|| Породица Адамс ||-{The Addams Family}-|| Среда Адамс (глас) ||
|-
|2021.|| Том и Џери ||-{Tom & Jerry}-|| Кајла Монтгомери ||
|-
|2021.|| Породица Адамс 2 ||-{The Addams Family 2}-|| Среда Адамс (глас) ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
|2005.|| Зовем се Ерл ||-{My Name Is Earl}-||Кенди Стокер||Епизода: -{Broke Joy's Fancy Figurine}-
|-
|2006–07|| Очајне домаћице ||-{Desperate Housewives}-||Шери Малтби||2 епизоде
|-
|2007–08|| Прљави секси новац ||-{Dirty Sexy Money}-||Кики Џорџ||7 епизода
|-
|2007–10|| Моји пријатељи Тигар и Пу ||-{My Friends Tigger & Pooh}-||Дерби (глас)||87 епизода
|-
|2011–13|| Телевизијска посла ||-{30 Rock}-||Кајли Хупер||3 епизоде
|-
|2013.|| Амерички тата ||-{American Dad}-||Хани (глас)||Епизода: -{Steve & Snot's Test-Tubular Adventure}-
|-
|2022. || Периферал ||-{The Peripheral}-||Флин Фишер||главна улога
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1997.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа